Размазня.
 «Размазня» — ранний рассказ Антона Павловича Чехова и пьесы и сюжеты (части) фильмов по нему.
 «Размазня» — новелла в фильме «Карусель» 1970 года.
  — французский фильм 2012 года.